Il doppio del torneo di tennis Czech Indoor Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lukáš Dlouhý e Igor Zelenay che hanno battuto in finale Jan Minář e Jaroslav Pospíšil 6-3, 3-6, 7-65.

Teste di serie 

 Martin Štěpánek /  Jan Vacek (semifinali)
 Gianluca Bazzica /  Massimo Dell'Acqua (primo turno)

 Ota Fukárek /  Gergely Kisgyorgy (quarti di finale)
 Lukáš Dlouhý /  Igor Zelenay (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Czech Indoor Open 2004